Este artigo documenta os países da Europa afetados pelo novo coronavírus responsável pela pandemia de COVID-19 registrado pela primeira vez em Wuhan, China, e pode não incluir todas as respostas e medidas mais recentes tomadas.

Em 17 de março de 2020, todos os países da Europa continental, com Montenegro, o último país europeu a relatar pelo menos um caso. Em 18 países, pelo menos uma morte foi relatada. A Europa foi considerada o centro ativo da COVID-19 de acordo com a Organização Mundial da Saúde em 13 de março de 2020.

Em 13 de março de 2020, os casos por país em toda a Europa dobraram em períodos de 3 a 4 dias, com alguns países (principalmente aqueles em estágios iniciais de detecção) mostrando o dobro a cada 2 dias.

No final de 2021, a pandemia na Europa ultrapassou a marca de 100 milhões de casos identificados desde a descoberta do novo coronavírus em dezembro de 2019. Os 100.074.753 casos identificadas na região europeia (52 países e territórios que vão da costa do Atlântico ao Azerbaijão e Rússia) representam mais de um terço dos 288.279.803 casos detetados em todo o mundo desde o início da pandemia.

Condições da União Europeia 
Segundo o princípio de subsidiariedade da União Europeia, a União Europeia (UE) não possui poderes legais para impor políticas ou ações da administração de saúde, como medidas de quarentena ou fechamento de escolas, nos Estados-membros.

Em 28 de fevereiro de 2020, a UE lançou um processo de licitação para comprar equipamentos médicos relacionados à COVID-19. Vinte estados membros enviaram pedidos de compra. Em 17 de março, foi aberto um procedimento de estágio 2 para a compra de luvas, óculos, protetores faciais, máscaras cirúrgicas e roupas. A Polônia estava entre os estados membros que solicitaram o concurso para a etapa 2. A Comissão Europeia declarou que todas as compras foram satisfeitas pelas ofertas. O Comissário Thierry Breton descreveu o procedimento como uma ilustração do poder da coordenação da UE. Em 19 de março, a UE anunciou a criação da Reserva Estratégica de Equipamentos Médicos rescEU, a ser financiada em 90% pela Comissão, para lidar com a pandemia de COVID-19.

Novos países europeus (Espanha, Itália, França, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Portugal, Grécia e Eslovênia) pediram "coronabonds" (um tipo de eurobonds) para ajudar seus países, presos pela COVID-19, a se recuperarem da pandemia. Os coronabonds foram discutidos em 26 de março de 2020 em uma reunião do Conselho Europeu, mas a Alemanha e os Países Baixos (apoiados pela Áustria e Finlândia) se opuseram à criação de tais títulos. A cúpula durou três horas a mais do que o esperado devido a reações "emocionais" dos primeiros-ministros da Espanha e da Itália. A diretora do Banco Central Europeu Christine Lagarde, que planeja (separadamente) distribuir mais de 1 trilhão de euros em títulos em resposta ao coronavírus, instou a UE a considerar a distribuição dos coronabonds.

Surto por país

Cronologia

Casos confirmados

Albânia 

Em 8 de março, a Albânia confirmou seus dois primeiros casos de coronavírus, pai e filho que haviam viajado de Florença, Itália. Em 12 de março, o número total de casos confirmados aumentou para 42.

Alemanha

Andorra 

No dia 31 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde de Andorra desenvolveu um plano de ação contra a dissiminação do coronavírus que foi distribuído para todos profissionais da saúde do principado. Da mesma forma, o Ministério das Relações Exteriores de Andorra solicita aqueles que planejam viajar para a China ou que viajaram para lá para notificar as autoridades.

O primeiro caso em Andorra foi registrado no dia 2 de março, um homem de vinte anos apresentou sintomas leves e foi internado no dia 29 de fevereiro, teste mostraram positivo para o coronavírus, o paciente esta internado em isolamento e as autoridades começaram a pesquisa entre seus parentes e amigos para saber quem mais poderá estar infectado.

Armênia 

A Armênia confirmou o primeiro caso de coronavírus durante a madrugada de 29 de fevereiro/manhã do dia 1 de março, anunciando que um cidadão armênio de 29 anos havia retornado do Irã e foi confirmado como positivo para o vírus. Sua esposa foi testada e os resultados foram negativos. O primeiro-ministro Nikol Pashinyan declarou que está "agora em boas condições". Cerca de 30 pessoas que entraram em contato com ele estão sendo testadas e serão colocadas em quarentena. A Armênia já havia fechado sua fronteira com o Irã.

Áustria 

Em 25 de fevereiro, a Áustria confirmou seus dois primeiros casos, um homem de 24 anos e uma mulher de 24 anos da Lombardia, Itália que foram tratados em um hospital em Innsbruck.

Em 13 de março, havia 422 casos confirmados na Áustria.

Azerbaijão 

Em 28 de fevereiro, o Azerbaijão confirmou o primeiro caso de um cidadão russo que viajava do Irã. Mais 2 casos foram confirmados no país e todos foram isolados. Eles eram cidadãos do Azerbaijão que retornaram do Irã. No mesmo dia, o Azerbaijão fechou as fronteiras com o Irã por 2 semanas. A partir de 4 de março, o Azerbaijão também parou de deixar caminhões e importações provenientes do Irã entrarem no país. Em 11 de março, as autoridades do estado confirmaram dois novos casos, um de uma mulher que viajou do Irã e outra de uma estudante que voltou da Itália. Houve 15 casos confirmados em 11 de março no Azerbaijão.

Em 13 de março, mais quatro casos foram confirmados, elevando o total para 19. Todos eles têm histórico de viagens do Irã e da Itália.

Bielorrússia 

Em 28 de fevereiro, a Bielorrússia confirmou seu primeiro caso. Um estudante do Irã deu positivo em 27 de fevereiro e foi internado em Minsk. O indivíduo chegou à Bielorrússia através de um voo de Baku, Azerbaijão, em 22 de fevereiro.

Em 4 de março, foram confirmados 6 casos no total. Quatro casos em Minsk, dois casos em Vitebsk.

Bélgica 

Em 4 de fevereiro, a Bélgica confirmou o primeiro caso. O paciente, um homem de 54 anos de idade, assintomático, foi um dos nove belgas repatriados da China. Todos eles estavam em quarentena no Hospital Saint-Pierre, em Bruxelas.

Em 14 de março, 689 casos foram confirmados na Bélgica, com 4 mortes.

Bósnia e Herzegovina 

Em 25 de fevereiro, 11 pessoas estavam sob vigilância como casos suspeitos. Em Sarajevo, três turistas chineses que apresentavam sintomas foram testados negativos para o vírus.

Em 5 de março de 2020, as autoridades de saúde da República Sérvia confirmaram o primeiro caso de coronavírus no país.

Até 13 de março, cinco novos casos foram identificados, com um máximo de 18, sendo 15 no RS e 3 no FBIH.

Bulgária

Cazaquistão

Chéquia

Croácia 

Em 25 de fevereiro, a Croácia confirmou seu primeiro caso, um homem de 26 anos que estava em Milão, na Itália, até 21 de fevereiro. Ele foi internado no Hospital Universitário de Doenças Infecciosas Dr. Fran Mihaljević, em Zagreb. Em 26 de fevereiro, dois novos casos foram confirmados. O segundo envolveu o irmão gêmeo do primeiro. Ele foi internado no mesmo hospital. O terceiro caso envolveu um croata que trabalhou em Parma, Itália. Ele foi hospitalizado em Rijeka.

Em 3 de março, havia nove casos confirmados na Croácia.

Chipre

Dinamarca 

Em 27 de fevereiro, a Dinamarca confirmou seu primeiro caso de COVID-19.

Em 5 de março, houve 20 casos confirmados na Dinamarca, incluindo um nas Ilhas Faroé (veja abaixo).

Ilhas Faroé 
Em 4 de março, as Ilhas Faroé (um território autônomo no Reino da Dinamarca) tiveram seu primeiro caso confirmado, um homem que havia voltado para casa depois de uma conferência em Paris, França. Ele apresentava sintomas leves e foi colocado em quarentena.

Eslováquia

Eslovênia 

Em 4 de março de 2020, a Eslovênia confirmou o seu primeiro caso. Um paciente de cerca de 60 anos havia retornado do Marrocos há alguns dias e foi internado em um hospital em Liubliana.

Espanha 

Número de casos confirmados por milhão de habitantes por província

Estônia 

Em 27 de fevereiro, a Estônia confirmou seu primeiro caso, um cidadão iraniano se sentiu mal a bordo de um ônibus de Riga, na Letônia para Tallinn e se chamou de ambulância, o homem de 34 anos deu positivo. Ele havia partido originalmente do Irã e voado da Turquia para Riga.

Em 3 de março, a segunda pessoa com teste positivo, o paciente chegou em 29 de fevereiro de Bergamo, Itália, viajando pelo aeroporto de Riga. Outro passageiro do mesmo voo deu positivo em 5 de março.

Finlândia

França 

 Novos casos por semana

Geórgia

Grécia

Hungria

Irlanda

Islândia

Itália 

 Novos casos por semana

Kosovo

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Macedônia do Norte

Moldávia

Mônaco

Montenegro 

O Montenegro foi um dos últimos países europeus a registar o primeiro caso da doença. Em 26 de maio de 2020, o ministro da Saúde, Kenan Hrapovic, declarou em comunicado oficial que a doença tinha sido erradicada, após 20 dias consecutivos sem casos novos, e sem casos ativos.

Noruega

Países Baixos

Polônia 

A primeira infecção por coronavírus na Polônia, um homem hospitalizado em Zielona Góra, foi confirmada em 4 de março. Em 6 de março, outras 4 infecções foram confirmadas em Szczecin, Wroclaw e Ostróda. Em 16 de março, havia 150 casos confirmados, com três mortes na Polônia. Como parte da prevenção, todas as escolas na Polônia serão fechadas de 12 a 25 de março de 2020.

Portugal 

Os dois primeiros casos de coronavírus em Portugal foram confirmados a 2 de março: o primeiro foi de um médico de 60 anos, que tinha estado de férias no norte de Itália. O segundo é de um homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha, por razões profissionais. Ambos encontram-se em condição estável e a serem tratados em hospitais do Porto.

No dia 3 de março foram confirmados mais dois novos casos, elevando para quatro o número de infetados: um homem de 60 anos (internado no Hospital de São João, no Porto) e outro de 37 anos (internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa). Ambos têm ligação a outros casos confirmados.

A 4 de março foram registados o quinto e o sexto caso: trata-se de um homem de 44 anos vindo de Itália e foi internado no Hospital de São João, no Porto. A primeira infetada do sexo feminino tem entre 40 e 49 anos, está internada em Lisboa e esteve em Itália.

A 5 de março foram confirmados o sétimo, o oitavo e o nono casoː três homens, de 50, 49 e 42 anos. Os dois primeiros estão internados no Centro Hospitalar universitário de São João, no Porto e o último encontra-se no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Dois dos casos têm origem em Itália e o outro tem ligação a um caso já confirmado.

A 6 de Março foram confirmados o décimo, décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro casos. Três dos casos, encontram-se no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto e o outro caso encontra-se no Hospital Cury Cabral, em Lisboa.

A 7 de Março, foram confirmados 8 novos casos de infeção pela COVID-19, que alargou para 21 o número de casos de contágio. Todos os oito casos, encontram-se internados no Centro Hospitalar Universitário de São João, dos quais 5 são homens e 3 são mulheres. Três destes casos, são jovens de idade compreendida entre 10-19 anos.

A 8 de Março, às 09:21 h, foram confirmados o vigésimo segundo, vigésimo terceiro, vigésimo quarto e vigésimo quinto caso: 3 mulheres e 1 homem, internados no Centro Hospitalar Universitário de São João no Porto. Estes novos casos tem ligação direta ao mesmo homem que visitou a MICAM, em Milão. O Governo ordenou a suspensão de visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais. Uma escola em Felgueiras e algumas faculdades do norte do país vão estar sem aulas. Às 17:00 h, foram confirmados mais 5 casos de coronavírus, 3 no Porto, 1 em Portimão e 1 no Algarve, aumentando assim para 30, o número de casos por COVID-19.

A 1 de Abril, estiveram confirmados 8.251 casos de infeção pela COVID-19, 187 faleceram, 4.957 aguardam confirmação laboratorial, e 20.257 pessoas estão em vigia. 726 encontram-se internadas, 230 nas unidades de cuidados intensivos.

O Porto é a região mais afetada pelo novo coronavírus em Portugal, com 32 casos. Segue-se Lisboa, com 5 casos e Coimbra e Portimão, ambos com 1 caso.

Reino Unido 

Casos por milhão de habitantes por região

Número de novos casos por dia

Média de novos casos nos últimos sete dias

Número de novos casos por semana

Gibraltar

Guernsey

Jersey

Romênia

Rússia 

Total de casos confirmados per capita por região

San Marino

Sérvia 

Em 6 de março de 2020, a Sérvia anunciou o primeiro caso de coronavírus no país. O ministro da Saúde, Zlatibor Loncar, afirmou aos jornalistas que o doente é um homem de 43 anos que tinha viajado para Budapeste.

Suécia 

Em 31 de janeiro, a Suécia confirmou o seu primeiro caso de COVID-19.

No dia 28 de abril, havia  casos confirmados de pessoas infetadas  internadas em hospitais ou isoladas em casa.

Em 28 de abril estavam registrados  óbitos.

Suíça

Turquia

Ucrânia 

Em 20 de fevereiro de 2020, dezenas de manifestantes atacaram um comboio de ônibus na Ucrânia que levava pessoas retiradas da China durante a pandemia do novo coronavírus. O grupo fez barricadas para impedir a passagem e jogou pedras na direção dos veículos.

Em 3 de março, de 2020, a Ucrânia registrou o primeiro caso confirmado de COVID-19. Trata-se de um homem que regressou recentemente da Itália, após fazer uma escala num aeroporto romeno.

Vaticano 

O primeiro caso foi confirmado em 5 de março de 2020.

 
Europa
2020 na Europa